Лига чемпионов КОНКАКАФ 2011/12 — 4-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КОНКАКАФ, разыгрываемый в формате, подобном Лиге чемпионов УЕФА.

Формат и участники 
В розыгрыше участвовали 24 команды, представлявшие 12 федераций. Из них 8 команд попали напрямую в групповой этап, 16 — начали с предварительного раунда. В предварительном раунде участники по жребию были разбиты на 8 пар, победители вышли в групповой этап. В групповом этапе 16 команд по жребию образовали 4 группы по 4 команды, по 2 лучшие команды из группы вышли в плей-офф. Финал состоял из 2 матчей.

Представитель Белиза («Белиз Дефенс Форс») как и в 2 предыдущих розыгрышах был отстранён от участия в турнире по причине отсутствия стадионов, отвечающих требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов КОНКАКАФ. На освободившееся место был приглашён представитель Гондураса, в соответствии с успешным выступлением представителей этой страны в предыдущем розыгрыше. Представитель Никарагуа получил право принять участие в предварительном раунде.

Жирным выделены команды, квалифицировавшиеся непосредственно в групповой этап без прохождения предварительного раунда.

1 Для определения, какой из клубов-чемпионов стран с сезоном, состоящим из 2 частей (Апертура/Клаусура), квалифицируется под #1, то есть попадёт напрямую в групповой этап (в корзину А при жеребьёвке предварительного раунда — для Сальвадора), используется сводная таблица сезона, клуб, стоящий выше в таблице, квалифицируется под #1.
2 Команда с большим количеством очков в сводной таблице сезона из вице-чемпионов Инвьерно 2009 и Верано 2010.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка предварительного раунда и группового этапа проходила одновременно.

Предварительный раунд 
Перед жеребьёвкой 16 участвующих клубов были разбиты на 2 корзины, команды из одной корзины составили пары с командами из другой.

Групповой этап 
Перед жеребьёвкой команды были разделены на 3 корзины (условно Северная Америка, Центральная Америка и предварительный раунд). Команды из одной страны не могли попасть в одну группу. Процедура проходила следующим образом: сначала были распределены по группам команды Северной Америки, затем к ним были добавлены команды Центральной Америки. После были распределены пары из предварительного раунда, в которых одна из команд из Мексики или из США. И, наконец, оставшиеся пары из предварительного раунда. Таким образом, были образованы 4 группы по 4 команды.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 26—28 июля, ответные — 2—4 августа 2011 года.

|}
Время начала матчей по UTC−4.

Групповой этап 

Время начала матчей по UTC−4.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка 

Время начала матчей по UTC−4.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 6—8 марта, ответные — 13—15 марта 2012 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 28 марта, ответные — 4 апреля 2012 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 18 апреля, ответный — 25 апреля 2012 года.

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2011/2012
2011 год в футболе
2012 год в футболе